RPT steht als Abkürzung für:

 Rassemblement du peuple togolais, ehemalige Partei Togos
 Republikanische Partei Turkmenistans, Partei in Turkmenistan
 Rheinland-Pfalz-Takt, Taktfahrplan des öffentlichen Personennahverkehrs
 Regierungspräsidium Tübingen, Landesmittelbehörde von Baden-Württemberg

Abkürzung